Jasses (Frankrijk), in het departement Pyrénées-Atlantiques
Een vorm van Jezus, zie jeetje